Tristan da Cunha ist:

 Tristan da Cunha, eine Inselgruppe im Atlantik
 Tristan da Cunha (Insel), die Hauptinsel der gleichnamigen Inselgruppe
 Tristão da Cunha, der Entdecker der Insel
 Tristan da Cunha (2003), ein Roman von Raoul Schrott